De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1888-1890 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1888 en de verkiezingen van 1890. De zittingsperiode ging in op 1 mei 1888 en liep af op 15 september 1890.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1888

Liberalen (32 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Jacobus van der Breggen Azn.
Doede Doedes Breuning
Herman Frederik Bultman
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Cornelis Donker Tzn.
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Jan van Gennep
Henri Maarten Anton van der Goes van Dirxland
Maurits Herman Insinger
Jan Kappeyne van de Coppello
Hendrik van Lier
Jacob Moolenburgh
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Jan Prins
Berend van Roijen
Willem Six
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Sjoerd Vening Meinesz
Theodorus Petrus Viruly
Benjamin Marius Vlielander Hein
Godert Willem de Vos van Steenwijk
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt
Abraham Carel Wertheim

Katholieken (10 zetels)
Jacobus Gerardus de Bruijn
Johannes Hengst
Léon Magnée
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Hubert Gérard Louis Regout
Hendrikus Martinus Smits
Johannes Theodorus Smits van Oyen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen

Conservatieven (3 zetels)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg
Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye
Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt

Gematigde liberalen (2 zetels)
Dirk van Akerlaken
Joan Huydecoper van Maarsseveen

Conservatief-liberalen (2 zetels)
Justinus Egbert Hendrik van Nagell
Menso Johannes Pijnappel

Antirevolutionairen (1 zetel)
Robert Melvil van Lynden

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1888 werd de gehele Eerste Kamer hernieuwd.

Tussentijdse mutaties

1889
 30 augustus: Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden (katholieken) als zijn opvolger, hij werd op 21 oktober dat jaar geïnstalleerd.

1890
 7 januari: Godert Willem de Vos van Steenwijk (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Drenthe kozen Anthony Ewoud Jan Nijsingh als zijn opvolger, hij werd op 8 april dat jaar geïnstalleerd.
 29 januari: Henri Maarten Anton van der Goes van Dirxland (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Frederik Herman Pieter van Alphen als zijn opvolger, hij werd op 8 april dat jaar geïnstalleerd.
 21 maart: Hendrikus Martinus Smits (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Willem Merkelbach als zijn opvolger, hij werd op 5 mei dat jaar  geïnstalleerd.

1888-1890
Nederlandse politiek in 1888
Nederlandse politiek in 1890